Fraunhof ist der Name folgender Orte:

 Fraunhof (Gemeinde Schardenberg), Ortschaft der Gemeinde Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Fraunhof (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft der Gemeinde St. Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Frauenhof (Begriffsklärung)
 Fraunhofen
 Frauenhofen
 Fraunhofer